Дже́ксон () — поширене англійське патронімічне прізвище, буквально означає син Джека.

Відомі носії прізвища

А 
 Альберт Брюс Джексон (; 1876—1947) — британський ботанік.
 Арманд Джексон (; 1917—1985) — американський блюзовий ударник.
 Арнольд Джексон (; 1891—1972) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1912).
 Арт Джексон (, 1915—1971) — канадський хокеїст.

Б 
 Башер Джексон (; 1911—1966) — канадський хокеїст.
 Бенджамін Дейдон Джексон (; 1846—1927) — британський ботанік.
 Беррі Джексон (; 1938—2013) — англійський актор.
 Бершон Джексон (;  1983) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008).
 Боббі Джексон (;  1973) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції розігруючого захисника.
 Брюс Джексон (;  1952) — американський політик.

В 
 Ванда Джексон (;  1937) — американська співачка, піснярка, піаністка та гітаристка.
 Віллем Джексон (;  1972) — південноафриканський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Вілліс Джексон (; 1932—1987) — американський джазовий тенор-саксофоніст.

Г 
 Гленда Джексон (;  1936) — англійська акторка і політик.
 Горацій Джексон (; 1898—1952) — американський сценарист.
 Грег Джексон (;  1975) — американський спортивний діяч, професійний тренер зі змішаних бойових мистецтв.

Д 
 Дарнелл Джексон (;  1985) — американський баскетболіст.
 Даррен Джексон (;  1966) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Декстер Джексон (;  1969) — американський бодібілдер, переможець конкурсу «Містер Олімпія» (2008).
 Джанет Джексон (;  1966) — американська співачка.
 Джессі Джексон (;  1941) — американський громадський діяч, правозахисник, баптистський пастор.
 Джим Джексон (;  1970) — американський баскетболіст, захисник.
 Джо Джексон (; 1928—2018) — американський музичний менеджер, батько Майкла Джексона.
 Джозеф Джексон (; 1894—1932) — американський сценарист.
 Джозефіна Джексон (, уроджена — Юлія Сенюк;  1995) — українська порноакторка.
 Джон Джексон:
 Джон Джексон (; 1887—1958) — шотландський астроном.
 Джон Джеймс Джексон (;  1977) — британський бобслеїст, пілот боба.
 Джон Девід Джексон (1963) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версіями WBO і WBA.
 Джоенн Джексон (;  1986) — британська плавчиня, олімпійська медалістка (2008).
 Джошуа Джексон (;  1978) — канадський актор.
 Ді Ді Джексон (;  1954) — британська співачка.
 Дугальд Калеб Джексон (; 1865—1951) — американський інженер-електрик.

Е 
 Ендрю Джексон (; 1767—1845) — сьомий президент США (1829—1837).

З 
 Зак Джексон (;  1997) — американський баскетболіст.

К 
 Квінтон Джексон (;  1978) — американський боєць змішаного стилю.
 Кевін Джексон (;  1964) — американський борець вільного стилю, дворазовий чемпіон світу (1991, 1995), чемпіон Олімпійських ігор (1992).
 Кейт Джексон (;  1979) — британська співачка.
 Кертіс Джеймс Джексон III (;  1975) — американський співак-репер, актор.
 Кетанджі Браун Джексон (, уроджена — ;  1970) — американська юристка.
 Клінтон Джексон (;  1954) — американський професійний боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів (1974).
 Колін Джексон (;  1967) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1988).
 Кріс Джексон (;  1970) — новозеландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Л 
 Лі Джексон:
 Лі Джексон (, уроджений — Воррен Джордж Гардінг Лі, ; 1921—1979) — американський блюзовий співак, гітарист і автор пісень.
 Лі Джексон (;  1963) — американський композитор.
 Лорен Джексон (;  1981) — австралійська баскетболістка, олімпійська медалістка (2000, 2004, 2008, 2012).
 Люк Джексон (;  1981) — американський баскетболіст

М 
 Майк Джексон (;  1944) — відставний британський офіцер.
 Майк Джексон (;  1973) — англійський футболіст та тренер.
 Майкл Джексон:
 Майкл Джексон (; 1958—2009) — американський співак, танцюрист, автор пісень.
 Майкл Джексон (; 1942—2007) — англійський письменник та журналіст.
 Марк Джексон (;  1965) — американський баскетболіст, захисник.
 Махалія Джексон (; 1911—1972) — американська співачка, у жанрах госпел і спіричуел.
 Мері Джексон (; 1921—2005) — афро-американська математик та аерокосмічна інженерка у Національному консультативному комітеті з повітроплавання (NACA).

О 
 Олівер Джексон (; 1933—1994) — американський джазовий ударник.

П 
 Періс Джексон (;  1998) — американська акторка, громадська діячка та модель, дочка Майкла Джексона.
 Персі Джексон (; 1906—1972) — канадський хокеїст, воротар.
 Пітер Джексон (;  1961) — новозеландський кінорежисер.

Р 
 Рейчел Джексон (; 1767—1828) — дружина президента США Ендрю Джексона.
 Родді Джексон (;  1942) — американський рокабілі та рок-н-ролл співак, піаніст і саксофоніст.

 Ронні Джексон (;  1967) — американський військовий лікар, контрадмірал ВМС США.

С 
 Сара Джексон (, уроджена — Йорк; 1803—1887) — невістка президента США Ендрю Джексона.
 Семюел Лірой Джексон (;  1948) — американський актор.
 Стен Джексон (; 1898—1955) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

 Стіві Джексон (;  1951) — британська науковиця і письменниця, що досліджує гендер та сексуальність.

Т 
 Тіффані Джексон  (; 1985—2022) — американська баскетболістка та тренер.
 Томас Джексон (; 1824—1863) — генерал Конфедеративних Штатів Америки в роки Громадянської війни.

Ф 
 Філ Джексон (;  1945) — колишній американський баскетбольний тренер і гравець.
 Філіп Джексон (;  1948) — британський актор.

Ш 
 Шеріка Джексон (;  1994) — ямайська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2021).
 Ширлі Джексон:
 Ширлі Джексон (; 1916—1965) — американська письменниця.
 Ширлі Енн Джексон (;  1946) — американська вчена-фізик.
 Шонті Джексон (;  2005) — ямайська легкоатлетка, чемпіонка світу серед юніорів (2021).

Персонаж 
 Деніел Джексон () — вигаданий кіно-персонаж з фільму Зоряна брама.

Посилання 
 

Патронімічні прізвища